Peter Marshall peut désigner :
 Peter Marshall (1955-), un arbitre international australien de rugby à XV ;
 Peter Marshall (1971-), un joueur professionnel de squash représentant l'Angleterre ;
 Peter Marshall (1982-), un nageur américain, spécialiste du dos crawlé.